Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natalia Medvedeva et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Moscou
Sport en Russie en 1996
Tennis en octobre 1996
Tennis en novembre 1996